«Rosedal» o «Rosaleda» - o, «El Rosedal» o «La Rosaleda» - puede referirse a:

Significado 
 Rosedal o "rosaleda": jardín especializado en exhibir exclusivamente especies y variedades del género rosa.

Toponimia 
 Rosedal, Parque Rosedal o simplemente "Rosedal",  tradicional parque ubicado en el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 El Rosedal, Montevideo, Uruguay.
 Rosaleda, Granada, España.
 Rosaleda, barrio de Málaga, España.
 Rosaleda, barrio de Sevilla, España.
 La Rosaleda, estadio de Málaga, España.